Utdöd kan syfta på:

 Utdöd – inom biologi och ekologi ett begrepp för organismer, eller grupper av organismer (taxon), oftast arter, som har upphört att existera
 Utdöda språk – språk som varit ett folkspråk men inte längre har några modersmålstalare

Se även
 Extinktion (astronomi)
 Utrotning – definitivt döda alla exemplar av till exempel en djurart, en växtart, en sjukdom eller ett folkslag
 Massutdöende – händelser i jordens historia då många organismer dött ut under kort tidsrymd.
 Nationellt utdöd
 Folkmord